Aro (Latijn: ik ploeg) kan verwijzen naar:
Aro (motorfiets), een historisch Nederlands motorfietsmerk
Aro (merk), het witte merk van Makro
Aro (Nigeria), drie dorpjes in Nigeria
Aro (Papoea-Nieuw-Guinea), twee dorpjes in Papoea-Nieuw-Guinea
Aro (Spanje), een dorp in La Coruña (Galicië, Spanje)
Aro (Benin), een dorpje in Benin
Aro (Ethiopië), een dorpje in Ethiopië
Aro (Iran), een dorpje in Kohgiluyeh en Boyer Ahmad (Iran)
Aro (Finland), een dorpje in Finland
Aro (Salomonseilanden), een dorpje in de Salomonseilanden

ARO kan verwijzen naar:
ARO (automerk), een Roemeens terreinwagenmerk
Aspirant Reserve Officier, functie in het Nederlandse leger

Zie ook 
 Aarø, een eiland in Haderslev (Zuid-Jutland, Zuid-Denemarken, Denemarken)
 Ærø, een eiland en gemeente in Funen (Zuid-Denemarken, Denemarken)
 Aroa, een rivier en dorpje in Papoea-Nieuw-Guinea en een stadje in Yaracuy (Venezuela)
 Aro Ake Eze, een dorpje in Nigeria
 Aro Alara, een dorpje in Nigeria
 Aro Dīmtu, een dorpje in Ethiopië
 Aro Genda, een dorpje in Ethiopië
 Aro Ka Goth, een dorpje in Sistan en Beloetsjistan (Iran)
 Aro Mafoungui, een dorpje in de Centraal-Afrikaanse Republiek